Neukammer ist der Name folgender Orte:

 Neukammer (Kremmen), Wohnplatz im Ortsteil Beetz von Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Neukammer (Nauen), Ortsteil von Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg